Історія хмарочосів у Кракові сягає 60-х років ХХ ст. Хмарочоси розпорошені по місту.

Існуючі хмарочоси (понад 55 метрів)

Див. також 
 Список найвищих будівель Польщі

Хмарочоси Кракова
Списки найвищих будівель
Списки:Польща